Коктебель:
 Коктебель (в 1944—1991 Планерское) — посёлок в Крыму, курорт.
 Коктебель (кинокомпания) — российская кинокомпания.
 Коктебель (завод) — завод в Крыму, изготовляющий вина и коньяки.
 Коктебель (коньяк) — сорт коньяка.
 Коктебель (фильм) — фильм Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского 2003 года.
 Джаз Коктебель / Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль в Коктебеле.